Оброчное — название населённых пунктов:

Россия 
 Оброчное — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Оброчное — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Оброчное — село в Атюрьевском районе Республики Мордовия.
 Оброчное — село в Ичалковском районе Республики Мордовия.
 Оброчное — посёлок при станции в Ичалковском районе Республики Мордовия.
 Оброчное — посёлок в Темниковском районе Республики Мордовия.
Оброчное — с 1944 по 1961 г. название села Кануково в Сарпинском районе Калмыкии.

Украина 
 Оброчное — село в Ольшанском районе Кировоградской области, ликвидировано в 2010 г.
 Оброчное — село в Подольском районе Одесской области.